

Patronyme 

 Carles Batlle i Jordà (1963-), dramaturge, romancier, essayiste, professeur et traducteur espagnol écrivant en catalan.
 Carmen Jordá (1988-), pilote automobile espagnole.
 Claude Jorda (1938-), haut magistrat français.
 Enrique Jordá (1911-1996), chef d'orchestre espagnol naturalisé américain.
 Joaquim Jordà (1935-2006), réalisateur et scénariste catalan espagnol.
 Jacques Jorda (1948-), joueur et entraîneur français de rugby à XIII.
 Rafa Jordà (1984-), footballeur espagnol.
 Teresa Jordà i Roura (1972-), femme politique espagnole.
 Vicenç Pagès i Jordà (1963-2022), écrivain et critique littéraire catalan.

Toponyme 

 La fageda d'en Jordà, hêtraie du parc naturel de la Zone volcanique de la Garrotxa, en Espagne.